(1857-1904), éducateur mexicain ;
 François Rebsamen (né en 1951), homme politique français ;
  (1905-1947), joueur américain de football américain.
Patronyme hispanique